Die Saison 2021 der Volleyball Nations League war die dritte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie wird vom 25. Mai bis 25. Juni ausgetragen. Wegen der COVID-19-Pandemie fand der Wettbewerb diesmal nicht in weltweit verteilten Turnieren, sondern ausschließlich in Rimini statt. Die Vereinigten Staaten gewannen mit einem Finalsieg gegen Brasilien zum dritten Mal in Folge den Titel. Die deutsche Mannschaft gehörte zu den gesetzten Teams. Sie belegte mit fünf Siegen in fünfzehn Spielen den zehnten Platz.

Modus 
In der Vorrunde traten 16 Mannschaften im Modus jeder gegen jeden gegeneinander an. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle addiert. Die besten vier Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich für die Finalrunde. Im Halbfinale und Finale wurden dann die Sieger ermittelt.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf gesetzten Kernmannschaften (core teams) und vier Herausforderern (challenger).

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Fünfte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Einzelnachweise 

Frauen 2021
Volleyball Nations League
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften